Bertil Persson kan avse:

Bertil Persson (arkitekt) (1915–2003), svensk arkitekt
Bertil Persson (politiker) (född 1937), svensk läkare och politiker
Bertil Persson (radiofysiker) (född 1938), svensk professor i medicinsk radiofysik
Bertil Persson (född 1961), svensk företagsledare